Voodoo Child (Slight Return) – brano dei Jimi Hendrix Experience del 1970
 Voodoo Child: The Jimi Hendrix Collection – antologia di Jimi Hendrix del 2001
 Voodoo Child – pseudonimo di Moby